Chissey-sur-Loue é uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Jura. Estende-se por uma área de 38,56 km².

Demografia 

Comunas de Jura (departamento)